Příjmení Jakovenko () má více nositelů: 

 Dmitrij Jakovenko (* 1983), ruský šachista
 Nikolaj Jakovenko (1941–2006), sovětský zápasník, reprezentant v zápase řecko-římském
 Pavlo Jakovenko (* 1964), ukrajinský fotbalista a fotbalový trenér